Tikkun – termine cabalistico
 Tikkun – libro sacro
 Tikkun – rivista politica statunitense
 Tikkun – album di Oren Ambarchi e Richard Pinhas del 2014
 Tikkun – film del 2015 diretto da Avishai Sivan